Ryan Bertrand, né le  à Southwark (Londres), est un footballeur international anglais qui joue au poste de défenseur à Leicester City.

Biographie

En club 
C'est un défenseur formé au Gillingham FC. Après avoir régulièrement évolué avec les réserves de Chelsea, il est prêté à Bournemouth pour la saison 2006-2007, il est de nouveau prêté à Oldham (D3) afin de s'aguerrir et prendre de l'expérience. Le , Roberto Di Matteo le titularise contre toute attente en lieu et place de Florent Malouda lors de la finale de la Ligue des champions opposant Chelsea au Bayern Munich. Cette finale est aussi sa toute première titularisation dans un match de Ligue des champions qui sera par la même occasion son premier titre majeur sur la scène internationale. Depuis cette finale et sous les ordres de Di Matteo, il devient un membre à part entière de l'équipe première suppléant régulièrement Ashley Cole au poste d'arrière gauche lors des matchs de coupe ou jouant comme milieu gauche. 

Lors des dernières heures du mercato hivernal 2015, Ryan Bertrand s'engage définitivement, et pour quatre ans et demi, en faveur de Southampton en échange de 13,25 M€.

En sélection 
Il est sélectionnée parmi l'Équipe de Grande-Bretagne olympique de football des Jeux olympiques 2012.

En , il honore sa première sélection pour l'équipe d'Angleterre contre l'Italie en match amical (victoire 2-1).

Le , il est convoqué en équipe d'Angleterre par le sélectionneur Roy Hodgson pour faire partie de l'effectif provisionnel de l'Euro 2016.

Le , Bertrand inscrit son premier but avec les Three Lions lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face à Malte (0-4).

Statistiques

Palmarès

En club 
  Chelsea FC
 Vainqueur de la Ligue des champions en 2012.
  Southampton FC
 Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2017.
  Leicester City
 Vainqueur du Community Shield en 2021.

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe type de Premier League en 2015.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Joueur du Chelsea FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Reading FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Southampton FC
Joueur du Leicester City FC
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
Naissance en août 1989
Naissance à Southwark